Богота — топоним.

 Богота — столица Республики Колумбия.
 Богота — река на северо-западе Южной Америки.
 Богота — колумбийский футбольный клуб, базирующийся в столице Боготе.
 Богота Гуаймараль — аэропорт совместного базирования, расположенный в пригороде Боготы.